Carlota Amalia de Dinamarca y de Noruega (Castillo de Copenhague, 6 de octubre de 1706 - Copenhague, 28 de octubre de 1782) fue una princesa danesa, la quinta hija del rey Federico IV de Dinamarca y de su esposa, Luisa de Mecklemburgo-Güstrow.

Vida 

Carlota Amalia nunca se casó. En 1725, estuvo en la lista de las 99 princesas consideradas aceptables para casarse con Luis XV de Francia (lo cual requeriría que ella se convirtiera al catolicismo), pero fue eliminada de la lista porque el reino de Dinamarca era archienemigo de Suecia, el aliado tradicional de Francia, y tal matrimonio podría disolver la alianza franca-sueca.  A principios de la década de 1730, su hermano el rey Cristián VI de Dinamarca intentó arreglar un matrimonio entre Carlota Amalia y Federico, príncipe de Gales, pero las negociaciones no fueron exitosas y ella permaneció soltera.

Como era la costumbre de las princesas solteras, vivió con su madre, Luisa de Mecklemburgo-Güstrow, hasta la muerte de ésta en 1721, y después con su madrastra. En contraste con su hermano Cristián VI y su cuñada, Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach, tuvo una buena relación con su madrastra, Ana Sofía Reventlow. Carlota Amalia intentó impedir la hostilidad hacia su madrastra en la corte. Fue separada de Ana Sofía cuando su hermano ascendió al trono en 1730. Después de esto, Carlota Amalia vivió en el corte real en en invierno, y en el palacio de Charlottenlund en verano junto con su propia corte.

Carlota Amalia fue descrita por sus contemporáneos como poseedora de un carácter encantador, con la capacidad de mantener la paz con la mayoría de las personas: tuvo una relación buena con su padre y su madrastra, e igualmente con su hermano Cristián VI, quien llegó a odiar a estos últimos dos. Carlota Amalia no tuvo ninguna influencia en asuntos de estado, y vivió una vida pacífica en la corte.

El 8 de abril de 1771, se le ordenó dejar la corte. Vivió el resto de su vida con Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, viuda de su sobrino, Federico V. Esto significó que siguió pasando la mayor parte de su tiempo en la corte cuando la reina viuda la visitaba: Juliana María se convirtió en regente de facto de Dinamarca en 1772. Como Carlota Amalia prefería usar pelucas negras, y ordenó a sus sirvientes que las usaran también, su corte pasó a ser conocida como "La corte de las pelucas negras". Después de 1778, ya no se dejaba ver en público porque sufría de demencia senil. Falleció el 28 de octubre de 1782, a los 76 años.

Carlota Amalia es conocida como la mecenas de la escritora Charlotte Baden, que era la sobrina de una de sus damas de compañía, Ana Susana von der Osten. Baden fue criada en su corte y Carlota Amalia le brindó educación y una pensión. En su testamento redactado en 1773, Carlota Amalia creó una fundación, Prinsesse C.A.s stiftelse, para financiar la crianza de niñas pobres de todas las clases.

Legado 
El palacio de Charlottenlund, donde pasó sus veranos, fue construido en 1731-1733 y llamado como Carlota Amalia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Dansk biografisk Lexikon / III. Ata. Brandt - Clavus 1889 (en danés)
 Dansk Biografisk Leksikon, 1979-84. (en danés)
 https://web.archive.org/web/20110609124413/http://www.ses.dk/en/slotteoghaver/slotte/charlottenlundslotogslotshave/charlottenlundslot.aspx (en danés)
  (todas las versiones en WorldCat)

Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Nacidos en 1706
Fallecidos en 1782